Vereinsheim steht für:
Vereinsheim (Kleinkunstbühne), Münchner Kleinkunstbühne
 Vereinsheim Schwabing, die in der Kleinkunstbühne Vereinsheim gedrehte Fernsehshow

Siehe auch:
 Clubhaus
 Vereinshaus